Эрбах () — название населенных пунктов в Германии:

 Эрбах (Дунай)
 Эрбах (Оденвальд)
 Эрбах (графство)
 Эрбахи — правящий род графства
 Эрбах (Хунсрюк)

 Эрбах (приток Близа)
 Эрбах (приток Мозеля)